Londres est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Londres (anglais London), capitale de l’Angleterre et du Royaume-Uni ;
 Londres (anglais London), chef-lieu de l’île Christmas ou Kiritimati (république des Kiribati) dans l’océan Pacifique ;
 Londres, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui rattachée à Puymiclan ;
 Londres, ville touristique d'Argentine située dans le département de Belén en province de|Catamarca.

Bâtiment 
 Le Grand Hotel de Londres, bâtiment de Naples (Italie), situé sur la Piazza Municipio.

Patronyme 

 Albert Londres (1884-1932), journaliste et écrivain français.

Littérature 

 Londres, premier tome de la série de bande dessinée Code Mc Callum ;
 Londres, fiction historique d'Edward Rutherfurd, publiée en 1997 ;
 Londres, roman de Louis-Ferdinand Céline, publié en 2022.

Musique 
 Londres (Royal Albert Hall) : 24 février 1969, album du concert du groupe The Jimi Hendrix Experience.

Voir aussi
 
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme